Parholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Parholmarna, Nagu, Åboland, 
 Parholmarna, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar